Uhland désigne :

 Ludwig Uhland, un poète romantique allemand.
 Uhland, une ville située au centre-est du comté de Hays  au Texas, aux États-Unis.

Voir aussi 
 Uhlandstraße, une station de la ligne 1 du métro de Berlin.
 (9052) Uhland, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.